Полотняний завод

 Полотняний завод — історична назва невеликого міста в Калузькій області, Російська Федерація, відомого паперовою фабрикою на залишках двох колишніх дворянських садиб.

 Полотняний завод, садиба Гончарових  — історична назва садиби родини Гончарових.

 Полотняний завод, садиба Щєпочкіна — історична назва садиби Щепочкіних та родини Бістром, більш збережена на відміну від садиби Гончарових, відновленої в повоєнні роки. Дружина відомого російського хірурга 19 століття М. І. Пирогова, Олександра Антонівна, була з родини Бістром.